Armadillo (, см. броненосцы)

Биология  
 Armadillo — род мокриц, семейства Armadillidae 
 Clambus armadillo — вид жуков-кругляков из подсемейства Clambinae 
 Ballus armadillo — вид аранеоморфных пауков из рода Ballus

Техника  
 Armadillo V2 — разведывательный робот (2010) 
 Armadillo Aerospace — аэрокосмическая компания 
 Armadillo — версия тяжёлого БТР CV90 компании BAE Systems

Прочее  
 Armadillo Run — логическая игра, основанная на симуляции реальной физики 
 Mighty the Armadillo — персонаж из серии видеоигр Sonic the Hedgehog, антропоморфный красно-чёрный броненосец 
 the Armadillo — одно из названий Уэльского Миллениум-центра 
 Armadillo — вездеход с буровой установкой для работ на астероиде (фильм Армагеддон)